

Localidades 

 Tournemire (Aveyron)
 Tournemire (Cantal)

Desambiguações de topônimos